Hengyang kan avse följande platser i Kina:

 Hengyang – stad på prefekturnivå i Hunan-provinsen
 Hengyang, Hengyang  – härad under föregående
 Hengyang Bajialing Airport